Aglaura steht für:

 Aglaura (Hydrozoen), eine Gattung aus der Familie der Rhopalonematidae
 Aglaura (Königin), erste Königin von Athen
 Aglaura (Tragödie), Tragödie bzw. Theaterstück von John Suckling
 Cancionero de Aglaura Lyrik von Leopoldo Lugones
 ein Synonym der Vielborstergattung Oenone
 Nessaea aglaura, Schmetterling aus der Familie der Edelfalter